1X Band foi a banda que representou a Eslovénia no Festival Eurovisão da Canção 1993. Era constituída por: Cole Moretti,Andrej Bedjanič, Brane Vidan, Tomaž Kosec, Sandra Zupanc, e Barbara Šinigo: Interpretaram em esloveno o tema Tih deževen dan. Foi a primeira presença daquele país que não foi auspiciosa, apenas recebeu 9 pontos, classificando-se num 22.º lugar, entre 25 países participantes. A banda existiu entre 1991 e 1997.

Membros da banda

Cole Moretti, voz
Tomaž Kosec
Andrej Bedjanič
Brane Vidan, baixo

Discografia 

Novo jutro
Tak je ta svet
On a rainy day (single)

Bandas da Eslovênia
Participantes do Festival Eurovisão da Canção